Николай Клочков:
 Клочков, Николай Емельянович (1904—1954) — полный кавалер ордена Славы.
 Клочков, Николай Леонтьевич (1924—1979) — полный кавалер ордена Славы.